Кузевичи  — топоним.

Белоруссия 
 Кузевичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Кузевичи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Кузевичи — деревня в Логойском районе Минской области.